Okręty US Navy o nazwie USS "Merak":

Pierwszy "Merak" został zatopiony 6 sierpnia 1918 przez ogień artyleryjski niemieckiego okrętu podwodnego U-140.
Drugi "Merak" (AF-21) był okrętem zaopatrzeniowym typu Mizar będącym w służbie w latach 1942-1946.

Merak